Seznam korpusov z zaporedno številko 57.

Seznam 
 Pehotni
 57. strelski korpus (ZSSR)
 57. korpus (Wehrmacht)

 Mehanizirani/Oklepni/Tankovski
 57. tankovski korpus (Wehrmacht)
 57. motorizirani korpus (Wehrmacht)

Glej tudi